Crooked Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crooked Creek Township (Lonoke County, Arkansas)
 Crooked Creek Township (Marion County, Arkansas)
 Crooked Creek Township (Cumberland County, Illinois)
 Crooked Creek Township (Jasper County, Illinois)
 Crooked Creek Township (Kansas)
 Crooked Creek Township (Minnesota)
 Crooked Creek Township (Missouri)
 Crooked Creek Township (South Dakota)